El término aragonés hace referencia a varios artículos, en esta enciclopedia:

División administrativa
 a lo perteneciente o relativo a Aragón, comunidad autónoma de España;
 a lo perteneciente o relativo al Reino de Aragón, antiguo territorio que, en 1707, se integraría al Reino de España;

Idiomas
 al aragonés medieval, lengua romance hablada en el Reino de Aragón durante la Edad Media;
 al español aragonés, variedad lingüística del idioma español hablada actualmente en Aragón;
 al idioma aragonés, lengua hablada actualmente en el norte de Aragón;

Fútbol
 a Luis Aragonés (1938-2014), un entrenador y jugador de fútbol español, jugó 10 temporadas con el Atlético de Madrid y fue entrenador del mismo equipo por más de 10 temporadas, no todas consecutivas.